Ich oder ich steht für:

 das Ich, eigenes Selbst in der Philosophie und Psychologie
 eine der drei Instanzen im psychoanalytischen Strukturmodell der Psyche, siehe Strukturmodell der Psyche#Das Ich
 ich, erste Person Singular, siehe Personalpronomen

Ich als Titel:
 Ich (Schnitzler), Erzählung von Arthur Schnitzler
 Ich. Das Abenteuer, heute eine Frau zu sein, deutscher Erotikfilm (1972)
 Ich (Hilbig), Roman von Wolfgang Hilbig (1993), siehe Wolfgang Hilbig #Werk 
 Ich (Album), Soloalbum des Rappers Sido
 Das Ich, deutschsprachiges Musikprojekt

 Ich – Einfach unverbesserlich, US-amerikanischer Animationsfilm (2010)

ICH steht als Abkürzung für:
 IATA Clearing House, Abrechnungszentrale von Luftverkehrsgesellschaften, siehe International Air Transport Association #ICH
 Institut für Cardiomyopathien Heidelberg
 Intel ICH (I/O Controller Hub), Computer-Mikrochip
 Intelligent Corruption Handling, Verfahren zur Reparatur inkonsistenter Daten, siehe Advanced Intelligent Corruption Handling #Intelligent Corruption Handling
 International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ein Gremium
 Ichthyophthirius multifiliis, Erreger der Weißpünktchenkrankheit bei Fischen

Siehe auch:
 lyrisches Ich in der Literaturwissenschaft
 Ich-AG, Form des Einzelunternehmens
 Ich-Laut, stimmloser palataler Frikativ; IPA-Zeichen ç, griechisch auch χῖ (chi)
 Ich und Ich
 Ich-Denkmal in Frankfurt am Main
 Ich Ich Ich (Gernhardt), Roman von Robert Gernhardt (1982)

ICH